Сафаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Сафарян, Александр Виленович (род. 1964) — армянский тюрколог.
 Сафарян, Андрей Рачикович (род. 1966) — советский и казахстанский гребец-байдарочник.
 Сафарян, Арам Виленович (род. 1962) — армянский политический деятель.
 Сафарян, Ашот Андраникович (род. 1954) — армянский государственный деятель, министр промышленности Армении (1991—1997).
 Сафарян, Давид (род. 1989) — российский и армянский борец вольного стиля. 
 Сафарян, Камо Рачикович (род. 1961) — российский криминальный авторитет и вор в законе.
 Сафарян, Нвер Георгиевич (1907—1982) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Сафарян, Павел Дантонович (род. 1958) — армянский государственный деятель.
 Сафарян, Рафаэль Альбертович (род. 1986) — армянский футболист.
 Сафарян, Самвел Аракелович (1902—1969) — советский архитектор.
 Сафарян, Стёпа Серёжаевич (род. 1973) — армянский политический деятель.
 Сафарян, Эдгар Рубенович (род. 1978) — армянский футболист и тренер.